Il Plantation Open 2010, torneo di tennis facente parte del circuito ITF Women's Circuit 2010 e con un montepremi di 25 000$, è stato vinto dalla croata Ajla Tomljanović proveniente dalle qualificazioni. In finale ha sconfitto con il punteggio di 6-3, 6-3 la testa di serie numero 3, la svedese Johanna Larsson.

Teste di serie

  Maret Ani (semifinali)
  Angela Haynes (secondo turno)
  Johanna Larsson (finale)
  Mariana Duque-Marino (semifinali)

  Jorgelina Cravero (secondo turno)
  Ol'ga Alekseevna Pučkova (secondo turno)
  Christina McHale (quarti di finale)
  Gréta Arn (primo turno)

Altri giocatrici

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

Giocatrici che hanno usufruito di una Wild card:

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Plantation Open 2010